Соловьёва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Соловьёва, Айгуль Сагадибековна (род. 1952) — казахский государственный и общественный деятель.
 Соловьёва, Александра Францевна (1813—?) — русская артистка оперы.
 Соловьёва, Алина Робертовна (род. 1970) — казахстанский учитель биологии, Герой Труда Казахстана.
 Соловьёва, Анастасия Викторовна (род. 1985) — российская легкоатлетка.
 Соловьёва, Анна Александровна (1889—1964) — советская оперная певица.
 
 Соловьёва, Валерия Александровна (род. 1992) — российская теннисистка.
 Соловьёва, Вера Васильевна (Олекене-Соловьёва; 1892—1986) — драматическая актриса и режиссёр, супруга актёра Андрея Жилинского. Артистка МХТ в 1907—1924 годах (с 1913 — 1-й студия МХТ, с 1924 — МХАТ 2-й). В 1921—1924 гастролировала в Европе («Пражская группа артистов МХТ»). В 1929 году вместе с мужем эмигрировала в Берлин, с 1931 — в Каунасе (Литва), с 1935 года — в США.
 Соловьёва, Вера Григорьевна (1896—1969) — музыковед, директор Ленинградского театрального музея в 1942—1944 годах.
 Соловьёва, Евгения Фёдоровна (1918—2007) — трактористка, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Соловьёва (Малахова), Елизавета Хикметовна (род. 1993) — украинская шахматистка.
 Соловьёва, Инна Натановна (род. 1927) — советский и российский литературный и театральный критик, историк театра.
 
 Соловьёва, Лариса Викторовна (род. 1978) — украинская спортсменка и тренер.
 Соловьёва, Лидия Валентиновна (род. 1978) — украинская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Соловьёва, Маргарита Григорьевна (1909—1995) — советская учёная, лауреат Государтственной премии СССР.
 
 
 
 Соловьёва, Поликсена Сергеевна (псевдоним Allegro; 1867—1924) — русская поэтесса.
 Соловьёва, Татьяна Евгеньевна (известна как:  Михалкова; род. 1947) — член-корреспондент РАХ.
 Соловьёва, Тамара Федоровна (род. 1940) — доктор химических наук, профессор.
 Соловьёва, Янина Васильевна (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.

 Составная фамилия 
 Соловьёва-Домашенко, Татьяна Васильевна (род. 1945) — советская и российская художница.

Псевдонимы 
Друбич (Соловьёва), Анна Сергеевна (род. 1984) — российская актриса, пианистка и композитор.

Примечания